Gimma kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Kaffa Zone, zon, Southern Nations, 
 Jīma, ort, Oromia, 

Robotskapade Etiopienförgreningar